Сторрз, Сторрс () — английская фамилия. Известные носители:
 Сторрз, Джон (1885—1956) — американский скульптор.
 Сторрз, Рональд (1881—1955) — британский дипломат.
 Сторрс, Люсиус Сеймур (1869—1945) — американский геолог, железнодорожник, финансист, управляющий.
 Сторс — обособленный город-кампус, административно относящийся к городу Мансфилду, штат Коннектикут, США.

Примечания